D.O.A. — Мёртв по прибытии (), классический фильм в жанре нуар
 Dead or Alive — Живым или мёртвым, название используется для серии игр, японских фильмов а также в рок-музыке